Cis sau cis- se poate referi la:

Locuri 
 Cis, Trentino-Alto Adige, în Italia
 În Polonia:
 Cis, Voievodatul Sfintei Cruci
 Cis, Voievodatul Varmia și Mazuria

Matematică, stiință și biologie 
 cis (matematică) (cis(θ)), o funcție trigonometrică
 Cis, un gen de coleoptere
 Izomerie cis-trans, o formă de stereoizomerie în chimie

Alte utilizări 
 Cisgen, în contrast cu transgen
 Comunitatea Statelor Independente, prescurtată CIS